Сарос 151 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 72 затемнення, 68 з яких до 3000 року. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 14 серпня 1776 і досягла кільцеподібних затемнень 28 лютого 2101. Гібридне затемнення трапиться в цій серії лише раз — 5 травня 2209. Стадія повних затемнень триватиме від 16 травня 2227 до 6 липня 2912. Серія закінчиться частковим затемненням 1 жовтня 3056. Найдовша тривалість повного затемнення буде 5 хвилин 41 секунда 22 травня 2840.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 151 на сайті НАСА

Сарос